Такоталпа:

 Такотальпа — город в Мексике, штат Табаско, административный центр одноимённого муниципалитета. 
 Такотальпа — муниципалитет в Мексике, штат Табаско.